Costarica kan syfta på:

 Costarica (djur) – ett släkte insekter
 Costarica (växter) – ett släkte av växter